Klasse (von lateinisch classis „Herbeirufung, herbeigerufene Volksmasse, Flotte“) steht für:

 Klasse (Biologie), Rang in der biologischen Taxonomie
 Klasse (Pflanzensoziologie), syntaxonomischer Rang
 soziale Klasse, Gesellschaftsklasse, als Kurzform
 Klasse (Mengenlehre), Zusammenfassung von Objekten
 Klasse (Objektorientierung), gemeinsame Struktur und Verhalten von realen Objekten im Softwaredesign
 Klasse, in der Ontologie eine Begrifflichkeit, siehe Ontologie (Informatik)
 Klasse (UML), Modellelement der Unified Modeling Language
 Klasse (Griechische Vasenmalerei), Kategorisierung altgriechischer Vasen
 Klasse, Verband von Kirchengemeinden, siehe Classis (Kirche)
 Ordensklasse, die Abstufung eines Ordens

als Kurzform:
 Alters- oder Leistungsklasse im Sport, siehe Klasseneinteilung im Sport
 Beförderungsklasse, Tarifstufe im Flugverkehr
 Bootsklasse im Segelsport, siehe  Liste von Bootsklassen
 Charakterklasse, Konzept aus Rollenspielen
 Fahrzeugklasse, abgegrenzte Gruppe von Pkw-Modellen
 kirchliche Klasse, regionaler Zusammenschluss von Kirchengemeinden in der Lippischen Landeskirche
 Klassenraum, als Kurzform für den Unterrichtsraum einer Schule
 Lotterieklasse, siehe Klassenlotterie
 Schiffsklasse, systematische Einordnung in der Schifffahrt
 Schulklasse, festgelegte Gruppe von Schülern
 statistische Klasse, Einteilung von Merkmalswerten oder Reihen, siehe Klasseneinteilung (Statistik)
 Wagenklasse, Tarifstufe bei der Eisenbahn

Siehe auch:
 Freie Klasse (Kunstrichtung)
 Medienprojekt Klasse! (von Zeitungen für Schulen)
 Erste Klasse (Begriffsklärung)
 Tierklasse (Begriffsklärung)

 Klassen (Begriffsklärung)
 Klassement (Begriffsklärung)